Le Thier :
Le Thier (Ferrières), hameau de la province de Liège en Belgique. 
Le Thier (Trooz), localité de la commune de Trooz en Belgique.